12294 Авоґа́дро (12294 Avogadro) — астероїд головного поясу, відкритий 2 серпня 1991 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,535.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (12201-12300)

Посилання 

 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1991
Головний пояс астероїдів